Pulp steht für:
 Pulpe (Verarbeitungstechnik), verschiedene meist faserige und/oder breiige Substanzen
 Pulp-Magazin, aus billigem Papier hergestellte Publikation 
 Pulp (Band), britische Popband
 Pulp oder Pulpe, veraltete Bezeichnung für Kraken, insbesondere für Oktopusse

Literatur:
 Pulp (Krimi), französische Kriminalromanreihe (ab 1995)
 Pulp (Roman), Roman von Charles Bukowski (2011)
 Pulp, Manga-Magazin, siehe Viz Media #Magazine

Filme:
 Pulp, Originaltitel von Malta sehen und sterben, britischer Film von Mike Hodges (1972)
 Pulp (Film, 2012), britischer Film von Adam Hamdy und Shaun Magher 

 Siehe auch:
 Pulp Fiction, US-amerikanischer Film von Quentin Tarantino (1994)
 Pulp Master Verlag, deutscher Verlag
 Pulpe (Begriffsklärung)
 Pulpa